Miejscowości w USA:
 Hazel Run – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
Gminy w USA:
 Hazel Run (ang. Hazel Run Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine